Sytschewoi (russisch ) ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Iwanowitsch Sytschewoi (* 1969), russischer Militär
 Wladimir Alexandrowitsch Sytschewoi (* 1996), russisch-ukrainischer Fußballspieler